Stewart River kan syfta på följande:

Stewart River, Queensland, vattendrag i Australien
Stewart River, Yukon, vattendrag i Kanada